El laberinto mágico puede hacer referencia a:

 El laberinto mágico: serie de novelas de Max Aub sobre la Guerra Civil Española en que se incluyen Campo cerrado (1943), Campo de sangre (1945), Campo abierto (1951), Campo del Moro (1963), Campo francés (1965) y Campo de los almendros (1967). 
 El laberinto mágico (Farmer), novela de ciencia ficción de Philip José Farmer (1980).